Си мажор (H-dur) — мажорная тональность с тоникой си. Имеет пять диезов при ключе (фа, до, соль, ре, ля).

Некоторые произведения в этой тональности 
 Шопен — Ноктюрны ор. 32 № 1, op. 62 № 1;
 Брамс — Фортепианное трио № 1, op. 8;
 Мусоргский — «Тюильрийский сад. Ссора детей после игры» из цикла «Картинки с выставки»;
 Глазунов — Концерт для фортепиано с оркестром № 2;
Алькан - Этюд op. 35 №11, "Posément";
 Шостакович — Симфония № 2 op. 14 «Октябрю».

Тональности
Мажор